ENL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Centralia Municipal (Stati Uniti)